XIII Средиземноморские игры проводились в Бари с 13 по 25 июля 1997 года. Соревнования проходили по 27 видам спорта.

Основные события 
Официальное открытие игр прошло 13 июня 1997 года в Бари. Игры открыл президент Италии Оскар Луиджи Скальфаро.

В играх приняли участие 2803 спортсмена — 1999 мужчин и 804 женщины из 21 страны.

Медальный зачёт 
В медальном зачёте первое место заняли спортсмены из Италии, завоевав 193 медали, из которых 76 золотых, 62 серебряных и 55 бронзовых.

Из 21 страны, участвовавших в Играх, медали завоевали спортсмены из 16 государств.

Ссылки 
 MEDITERRANEAN GAMES
 XIII Средиземноморские игры

1997
Средиземноморские игры
Международные спортивные соревнования в Бари
Июль 1997 года